Ястребинский — фамилия. Известные носители:

 Ястребинский, Евгений Иванович (род. 1969) — советский и украинский футболист, тренер.
 Ястребинский, Николай Дмитриевич (1912—1978) — участник Советско-финской и Великой Отечественной войн. Герой Советского Союза.

 Ястребинская, Снежана Александровна (род. 2002) — российская футболистка